Губернаторский дом (Выборг) может означать:

 Дом наместника (Выборгский замок)
 Дворец наместника (Выборг)
 Дом губернского правления (Выборг)
 Дом губернатора (Выборг)